Série N peut faire référence:
Au modèle de téléphone Nokia Série N
La série N du catalogue des cartes, plans et dessins d'architecture de Paris et du département de la Seine publié par Jacques Thirion